O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Basquete realizado pela Federação de Basketball de Mato Grosso do Sul é dividido nas seguintes Categorias:
 Campeonato.Juvenil - Masc/Fem.
 Campeonato Infanto - Masc/Fem.
 Campeonato Mirim Masc/Fem.
 Campeonato Cadete Masc/Fem.(16 anos)
 Campeonato Infantil Masc/Fem.(14 anos)
 Campeonato Pré-mirim Masc/Fem.(12 anos)
 Campeonato Adulto Fem/Masc.

Links 
 BASQUETE DO FUTURO ELETROBRÁS EM PONTA PORÃ (MS)
 MATO GROSSO DO SUL É CAMPEÃO INVICTO DO BRASILEIRO SUB-15 MASCULINO
 Clubes 

Sul-Mato-Grossense
Competições desportivas de Mato Grosso do Sul
Basquetebol de Mato Grosso do Sul